Спэтару — румынская фамилия. Значение — «оруженосец правителя» (ср. греч. «спафарий»).

 Спэтару, Дан (1939—2004) — румынский певец.
 Спэтару, Дан (род. 1994) — молдавский футболист.
 Спафарий (Спэтару), Николай Гаврилович (1636—1708) — молдавский боярин, дипломат на русской службе.